Seifen (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Ryžovna (Duits: Seifen), een plaats in Tsjechië